Le Qatar Classic 2021 est l'édition 2021 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 17 au 23 octobre 2021. 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Syed Azlan Amjad et Grégory Gaultier, et 16 joueurs dont les 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour. 

Le  tour voit l'entrée en lice des têtes de série et la chute de la tête de série  Mohamed El Shorbagy ainsi que celle de Karim Abdel Gawad, déjà à la peine les années précédentes.
En finale, Diego Elías remporte son premier titre majeur face à Paul Coll déjà finaliste l'année précédente, première finale sans Égyptien dans un tournoi majeur depuis mars 2017.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2021
Sport au Qatar en 2021
Sport en octobre 2021
PSA World Series 2021